Municipio de Belfast puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Belfast (condado de Murray, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Murray.
 Municipio de Belfast (Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Fulton.